

Sigle 
 Canzoniere del Lazio – gruppo musicale italiano
 Casa delle Libertà – coalizione del centro-destra italiano del passato
 Cavalieri della luce – movimento cattolico
 Circolo della libertà – associazione politica de Il Popolo della Libertà
 Consiglio della Legge – strumento del metodo scout, in particolare del reparto
 Compagnia di Doppiatori Liberi, nata nel 1979 come Associazione di Doppiatori Liberi
 Corso di laurea

Codici 
 CDL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Candle (Stati Uniti d'America)

Altro 
 quattrocentocinquanta nel sistema di numerazione romano
 Camera del Lavoro
 Canal Defence Light – carro armato-proiettore progettato in gran segreto dal Regno Unito all'inizio della seconda guerra mondiale
 Consulente del Lavoro - Legge 12/79
 Centro Direzionale Lombardo situato in Cassina de' Pecchi (Milano), Via Roma 108, in cui lavorano diverse centinaia di persone specializzate (elettronica, telecomunicazione etc.)